Coppa delle Coppe 1989-1990 – edizione del torneo di calcio per club
 Coppa delle Coppe 1989-1990 – edizione del torneo di hockey su pista per club
 Coppa delle Coppe 1989-1990 – edizione del torneo di pallacanestro maschile per club
 Coppa delle Coppe 1989-1990 – edizione del torneo di pallamano maschile per club